Дружківка — місто обласного значення на півночі Донецької області;
 Дружківка (станція) — пасажирська та вантажна залізнична станція.

Див. також 
 Олексієво-Дружківка